Hay doce municipios de Hudson en Estados Unidos:

 el municipio de Hudson, en el estado de Arkansas;
 el municipio de Hudson, en el estado de Carolina del Norte;
 el municipio de Hudson, en el estado de Dakota del Norte;
 el municipio de Hudson, en el estado de Dakota del Sur;
 el municipio de Hudson, en el estado de Illinois;
 el municipio de Hudson, en el estado de Indiana;
 tres en el estado de Míchigan:
 el municipio de Hudson, en el condado de Charlevoix;
 el municipio de Hudson, en el condado de Lenawee;
 el municipio de Hudson, en el condado de Mackinac;
 el municipio de Hudson, en el estado de Minnesota;
 dos en el estado de Misuri:
 el municipio de Hudson, en el condado de Bates;
 el municipio de Hudson, en el condado de Macon.